El Cap de la Serra és una serra situada al municipi de Fulleda, a la comarca catalana de les Garrigues.

Referències 

Serres de Fulleda